Formuła Renault 3.5 Sezon 2015 – był 11. sezonem w historii serii. Zmagania rozpoczęły się 25 kwietnia na torze w Alcaniz, natomiast zakończyły 18 października w Circuito Permanente de Jerez. Tytuł mistrzowski w klasyfikacji kierowców zdobył Brytyjczyk Oliver Rowland, a wśród zespołów – brytyjska ekipa Fortec Motorsports.

Lista startowa 
R = debiutant

Zmiany

Zespoły

Kierowcy

Ubiegłoroczni 
 Carlos Sainz Jr. (mistrz): DAMS → Scuderia Toro Rosso (Formuła 1)
 Pierre Gasly (wicemistrz): Arden Motorsport → DAMS (GP2)
 Roberto Merhi (3. miejsce): Zeta Corse → Pons Racing
 Will Stevens (6. miejsce): Strakka Racing → Manor GP (Formuła 1)
 Norman Nato (7. miejsce): DAMS → Arden International (Seria GP2)
 Jazeman Jaafar (10. miejsce): ISR Racing → Fortec Motorsport
 Zoël Amberg (11. miejsce): AVF → Venezuela GP Lazarus (Seria GP2)
 Marco Sørensen (12. miejsce): Tech 1 Racing → (Seria GP2)
 William Buller (16. miejsce): Arden Motorsport → Kondō Racing (Super Formula)
 Luca Ghiotto (17. miejsce): International Draco Racing → Trident (Seria GP3
 Meindert van Buuren (19. miejsce): Pons Racing → Lotus
 Nicholas Latifi (20. miejsce): Tech 1 Racing → Arden Motorsport
 Cameron Twynham (25. miejsce): Comtec Racing → MOMO-Megatron (Porsche Supercup)
 Oliver Webb (26. miejsce): Pons Racing → SARD Morand (FIA World Endurance Championship)
 Alfonso Celis (27. miejsce): Tech 1 Racing → AVF

Debiutanci 
 Nyck de Vries (mistrz Formuły Renault 2.0 Eurocup): Koiranen GP → DAMS
 Louis Delétraz (wicemistrz Północnoeuropejskiego Pucharu Formuły Renault 2.0): Josef Kaufmann Racing → Comtec Racing
 Bruno Bonifacio (5. miejsce w Formule Renault 2.0 Eurocup): Prema Powerteam → International Draco Racing
 Jegor Orudżew (8. miejsce w Formule Renault 2.0 Eurocup): Tech 1 Racing → Arden Motorsport
 Aurélien Panis (9. miejsce w Formule Renault 2.0 Eurocup): ART Junior Team → Tech 1 Racing
 Yū Kanamaru (4. miejsce w Euroformula Open Championship): EmiliodeVillota Motorsport → Pons Racing
 Nikita Złobin (8. miejsce w Niemieckiej Formule 3): ADM Motorsport → Pons Racing
 Gustav Malja (12. miejsce w Formule Renault 2.0 Eurocup): Josef Kaufmann Racing → Strakka Racing
 Tom Dillmann (19. miejsce w Seria GP2):Caterham Racing → Carlin
 Tio Ellinas (22. miejsce w Seria GP2):Rapax → Strakka Racing
 René Binder (25. miejsce w Seria GP2):Arden International → Pons Racing
 Facu Regalía (31. miejsce w Seria GP2):Hilmer Motorsport → Zeta Corse
 Roy Nissany (17. miejsce w Europejskiej Formule 3): kfzteile24 Mücke Motorsport → Tech 1 Racing
 Sean Gelael (18. miejsce w Europejskiej Formule 3): Carlin → Carlin
 Philo Paz Armand (18. miejsce w Alpejskiej Formule Renault 2.0): Tech 1 Racing → Pons Racing
 Will Bratt: brak startów → Pons Racing

Kierowcy z przeszłością w serii 
 Dean Stoneman (wicemistrz Serii GP3): Koiranen GP → DAMS
 Nick Yelloly (6. miejsce w Serii GP3): Status Grand Prix → Lotus
 André Negrão (12. miejsce w Serii GP2): Arden International → International Draco Racing

Zmiany w trakcie sezonu 
 Pons Racing: Roberto Merhi → Alex Fontana
 Pons Racing: Alex Fontana → Roberto Merhi
 Pons Racing: Philo Paz Armand → Meindert van Buuren
 Lotus: Meindert van Buuren → Marlon Stöckinger
 Lotus: Marlon Stöckinger → Nick Yelloly
 Pons Racing: Meindert van Buuren → Philo Paz Armand
 Pons Racing: Roberto Merhi → Will Bratt
 Lotus: Nick Yelloly → Marlon Stöckinger
 Pons Racing: Philo Paz Armand → Yū Kanamaru
 Pons Racing: Will Bratt → René Binder

Kalendarz wyścigów 
Kalendarz na sezon 2015 został zatwierdzony 20 października 2014 roku. Ponownie będzie składał się on z dziewięciu eliminacji, w tym pojedynczej na torze Monte Carlo, gdzie seria będzie towarzyszyła Formule 1. W porównaniu do poprzedniego sezonu, nie odbędą się wyścigi na torach Monza, Paul Ricard oraz Moscow Raceway. Samochody serii powrócą na Red Bull Ring, Silverstone oraz Le Mans.

Klasyfikacja generalna

Kierowcy 

Uwagi:
 pogrubienie – pole position
 kursywa – najszybsze okrążenie

Zespoły

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Formuła Renault 3.5
2015 w sportach motorowych